Линия 4 электрифицированного железнодорожного транспорта столичного региона ( Судоквон чончхоль сахосон) — одна из линий единой системы электрифицированного железнодорожного подземного и пригородного транспорта столичного региона в Республике Корея. Электрифицированные железнодорожные линии Ансансон, Квачхонсон и линия 4 Сеульского метрополитена являются частями этой линии. Линия длиной 71,5 километра с 48 станциями проходит от Сеула до Сихына. Цвет линии — голубой. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Операторы 
 Корейская национальная железнодорожная корпорация (Ансансон, Квачхонсон)
 Seoul Metro (линия 4 Сеульского метрополитена)

Станции

Примечания

Ссылки 

Линии Сеульского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1994 году